Beati Paoli – setta segreta italiana
 I Beati Paoli – romanzo d'appendice dello scrittore e giornalista siciliano Luigi Natoli, pubblicato a puntate tra il 1909 e il 1910.
 I Beati Paoli – gruppo musicale italiano attivo durante gli anni settanta.